Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Francisco González e Víctor Pecci che hanno battuto in finale Jan Gunnarsson e Mike Leach 6-2, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (secondo turno)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Mark Dickson /  Ferdi Taygan (semifinali)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (semifinali)

 John Alexander /  John Fitzgerald (quarti di finale)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Eliot Teltscher (quarti di finale)
 David Graham /  Laurie Warder (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1983